Pfarrkirche Mittelberg steht für:
 St. Jodok (Mittelberg), in Mittelberg im Kleinwalsertal, Vorarlberg
 Pfarrkirche Mittelberg (Langenlois), Hl. Wolfgang, in Mittelberg bei Langenlois in der Wachau, Niederösterreich

Siehe auch: 
 Mittelberg – ein Überblick über Orte